Ломакс () — может означать:

Топоним 
  — деревня в округе Хендерсон, штат Иллинойс, США.
  — деревня в округе Старк, штат Иллинойс, США.

Фамилия 
 Ломакс, Алан (1915—2002) — американский этномузыколог и собиратель фольклора, сын Джона Эйвери Ломакса.
  (род. 1950) — австралийский гистолог и политик, лорд-мэр Аделаиды (1997—2000).
 Ломакс, Джеки (1944—2013) — британский гитарист, певец, композитор и автор песен.
  (1925—1992) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Ланкашира (1950).
 
  (род. 1966) — новозеландский игрок в регбилиг, игрок Кубка мира в составе национальной сборной (1995), брат Дэвида Ломакса.
  (род. 1990) — британский игрок в регбилиг, чемпион Суперлиги в составе клуба «Сент-Хеленс» (2019).
  (1774—1828) — американская поэтесса.
  (род. 1970) — новозеландский игрок в регбилиг и тренер, игрок Суперлиги в составе клуба «Хаддерсфилд» и Национальной регбийной лиги в составе «Ньюкасл Найтс», тренер команды Веллингтона в Национальном турнире (2012), брат Джона Джуниора Ломакса.
  (род. 1999) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Сент-Джордж Иллавара Дрэгонз».
  (1931—1996) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств с составе команды Сомерсета.
  (ок. 1695—1730) — британский землевладелец и политик, член Палаты общин (1727—1730).
  (1922—1970) — американский журналист, первый тележурналист-афроамериканец, лауреат Литературной премии Анисфилд-Вулф (1961).
  (род. 1978) — британский боксёр.
  (ур. Робин Болам; род. 1953) — британская поэтесса и литературный критик.
  (род. 1959) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сент-Луис (Финикс) Кардиналс».
  (1872—1944) — британский политик, мэр Болтона (1922—1923).
  (род. 1996) — австралийский и новозеландский регбист, обладатель Кубка Mitre 10 в составе клуба «Тасман» (2019).
 Ломакс, Эрик (1919—2012) — офицер Британской армии, автор автобиографической книги «Железнодорожник», лёгшей в основу фильма 2013 года.

Вымышленные персонажи 
 Морган Ломакс — персонаж произведения А. Конан-Дойля «Приключения прославленного клиента».

Музыка 
  — британская рок-группа.

Техника 
 Lomax — компонентный автомобиль на базе Citroen 2CV.

См. также 
 «» — детское телевизионное шоу на телеканале PBS.